Национален статистически институт може да се отнася до:

 Национален статистически институт на България
 Национален статистически институт (Белгия)
 Национален статистически институт (Италия)
 Национален статистически институт на Португалия